Le BC Dnipro est un club ukrainien de basket-ball, basé dans la ville de Dnipro, en Ukraine.  Le club évolue en Superleague, soit le plus haut niveau du championnat d'Ukraine de basket-ball.

Historique

Palmarès 
 Championnat d'Ukraine : 2016, 2020
 Coupe d'Ukraine : 2011, 2017, 2018, 2019

Entraîneurs successifs 

 2008-2009 :  Bob Donewald
 2012-2015 :  Valdemaras Chomičius

Effectif actuel

Joueurs célèbres ou marquants 
 Olexiy Len
 Denham Brown
 Mario Austin
 Steve Burtt
 Qyntel Woods
 Darnell Lazare

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Dnipro
Club sportif fondé en 2003
Dnipro